Bed bezeichnet

 Bede, ein historischer Begriff aus dem mittelalterlichen Finanz- und Steuerwesen.

BED steht als Abkürzung für:

 Banana equivalent dose, siehe Geschichte des Strahlenschutzes #Bananenäquivalentdosis
 Belgorod Aviation Enterprise (ICAO-Code), russische Fluggesellschaft
 Binge Eating disorder, eine Essstörung
 Hanscom Field (IATA-Code), Flughafen bei Bedford (Massachusetts)

BED als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Mittelsachsen (für Brand-Erbisdorf)

B.Ed. steht für:
 Bachelor of Education, ein akademischer Grad, siehe Konsekutiver Studiengang

bed steht für:
 Bedoanas (ISO-639-3-Code), austronesische Sprache auf der Bomberai-Halbinsel

Abkürzung